Il singolare  del Guzzini Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Stéphane Bohli era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Fabrice Martin ha battuto in finale Kenny de Schepper 6–1, 6–7(6–8), 7–6(7–3).

Teste di serie

 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Grega Žemlja (semifinali)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Kenny de Schepper (finale)

  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Arnaud Clément (primo turno)
  Adrian Ungur (secondo turno)
  Igor Sijsling (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Guzzini Challenger 2011